Independência kan syfta på:

Brasilien 

 Independência (kommun i Brasilien, Ceará, lat -5,47, long -40,32), 
 Independência (ort), Ceará, 
 Independência (kommun i Brasilien, Rio Grande do Sul),